O Airport Bus Service (ou Serviço Aeroporto) é um sistema de transporte sobre rodas planejado para atender usuários de transporte aéreo. Foi criado pela EMTU-SP e atualmente é operado pela empresa Serveng Transportes, integrante do Consórcio Internorte, ocupando o lote de números 37.0XX a 37.4XX.

Até 2011, era operado pela empresa Pássaro Marron, antes desta ser vendida para outro grupo empresarial. A Airport Bus Service não entrou na transação, permanecendo com os mesmos donos e estes criaram a Serveng Transportes e continuaram a operação com os mesmos ônibus e constantemente vem renovando a frota.

Suas linhas executivas e suburbanas ligam o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ao Aeroporto de Congonhas, Praça da República, terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda, Itaim Bibi, Circuito dos Hotéis Paulista/Augusta e Metrô Tatuapé. Possui uma frota de 22 ônibus seletivos (com ar-condicionado e poltronas estofadas e reclináveis) e doze ônibus suburbanos convencionais.

Atende em média 160 mil usuários por mês.

Ver também 
 Cartão BOM
 Metrô de São Paulo
 Consórcio Internorte - Área 3
 Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo

Ligações externas 
 Página do Airport Bus Service
 Consórcio Internorte
 Pesquisar linhas do Airport Bus Service no site da EMTU-SP
 Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo